Creysse est un toponyme français qui peut désigner les communes suivantes :

 Creysse (Dordogne), commune française du département de la Dordogne, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Creysse (Lot), commune française du département du Lot, en région Occitanie.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France